Архиепархия Оломоуца  ( Archidioecesis Olomucensis) — архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Оломоуц, Чехия. В архиепархию Оломоуца входят епархии Брно, Острава-Опавы. Кафедральным собором  архиепархии Оломоуца является собор святого Вацлава. В настоящее время место архиепископа Оломоуца вакантно.

История 
В IX—X вв. Оломоуц был важным центром Великой Моравии. Позднее он стал столицей региона Моравии. В X веке территория Моравии входила в состав епархии Регенсбурга, и позднее она вошла в состав епархии Праги.

Епархия Оломоуца была основана в 1063 году. В 1182 году моравский маркграф стал независимым и получил право назначать епископов для епархии Оломоуца. В 1207 году Католическая Церковь в Моравии получила освобождение от налогов и право избирать самостоятельно епископа. В XIII веке епископы Оломоуца имели титул князя-епископа и епископство Оломоуца было одним из церковных княжеств Священной Римской империи. 30 апреля 1344 года епископ Оломоуца стал викарным епископом архиепархии Праги.

В 1777 году епархия была повышена до архиепархии, а 5.12.1777 года архиепархия Оломоуца отдала часть своей территории новой епархии Брно.

Во время тоталитарного режима архиепископ Йосеф Матоха был интернирован с 1950 года до своей смерти в 1961 году. Новый архиепископ архиепархии Оломоуца был назначен Ватиканом в 1989 году.

30 мая 1996 года архиепархия Оломоуца отдала часть своей территории новой епархии Острава-Олавы.

Святые архиепархии 
30 апреля 1620 года приходской священник Ян Саркандер был замучен при защите тайны исповеди. Он был беатифицирован в 1859 году и канонизирован в 1995 году.

Список епископов Оломоуца

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Suprema dispositione/ Bullarii romani continuatio, Tomo VI, Parte I, Prato 1843, стр. 429-432 
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 297-298 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 376; vol. 2 , стр. 206; vol. 3 , стр. 262; vol. 4 , стр. 264; vol. 5, p. 296; vol. 6, стр. 317-318

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт архиепархии Оломоуца 
 Данные об архиепархии Оломоуца  

Католические епархии Чехии
Культура Оломоуца